Алекса́ндр Гера́щенко:
 Геращенко, Александр Викторович (род. 1971) — российский серийный убийца.
 Геращенко, Александр Николаевич (1934—2006) — советский и российский хозяйственный и государственный деятель, организатор авиационной промышленности.